«Бристоль Рагби Футбол Клаб» (), он же «Бристоль Бэрс» () — английский регбийный клуб из одноимённого города, выступающий во второй по силе лиге страны, Чемпионшипе. Клуб основан в 1888 году. Ныне регбисты выступают на стадионе «Аштон Гейт», вмещающем 21 497 зрителей. Команда известна благодаря большому количеству своих молодёжных команд; организация по подготовке молодых спортсменов известна в регионе как the Combination.

Среди известных игроков, воспитанных «Бристолем», следует отметить Тома Ричардса, выступавшего как за «Британские острова», так и за Австралию, Сэма Такера, Джона Блэйка, Джона Паллина и Алана Морли. В профессиональный период за команду выступали аргентинцы Агустин Пичот и Фелипе Контепоми, двукратный чемпион мира в составе сборная Австралии Джейсон Литтл, игрок «Спрингбокс» Хенри Хонибалл, а также Гарет Ллевеллин, до 2007 года являвшийся рекордсменом сборной Уэльса по числу сыгранных матчей.

Выступления 
Выступления с 1987 года, когда была введена нынешняя система организации дивизионов.

Состав 
Сезон 2013/14.

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба

Регбийные клубы Англии
Спортивные клубы Бристоля